Ткаченко, Сергей Викторович (род. 1979) — украинский футболист.
 Ткаченко, Сергей Викторович (род. 1999) — казахстанский прыгун с трамплина.